ABBA je ime švedske pop skupine.

ABBA lahko pomeni tudi:

ABBA (Father)
ABBA (album), ime albuma skupine ABBA
Abbà Pater, album Pope John Paul II, izdan leta 1999
ABBA: The Movie, film o skupini ABBA
Abba Seafood, švedska družba

Ljudje s priimkom ABBA

 Abba, priimek

Ljudje z imenom ABBA:

Abba P. Lerner (1903–1982), ameriški ekonomist
Abba Eban (1915–2002), izraelski diplomat in politik

Kraji z imenom ABBA:

Abba, Anambra State v Anambra State, Nigerija
Abba, Imo State v Imo State, Nigerija

Glej tudi 

Abba Abba, kratki roman Anthonyja Burgessa

Priimki